Bottenfjärden kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bottenfjärden, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (1,14 km²)
Bottenfjärden, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (35,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn